Muzio – nome proprio di persona italiano maschile
Achille Muzio (-1594) – storico italiano.
Alessandro Muzio (1975) – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo italiano.
Angelo Muzio (1959-2017)  politico e sindacalista italiano.
Christine Muzio (1951-) – schermitrice francese.
Claudia Muzio (1889-1936) – soprano italiana.
Emanuele Muzio (1821-1890) – compositore e direttore d'orchestra italiano.
Francesca Muzio (1952) – attrice italiana.
Fulvio Muzio (1956) – musicista italiano.
Giovanni Muzio (1893-1982) – architetto italiano.
Girolamo Muzio (1496-1576) – letterato e umanista italiano.
Rosina Muzio Salvo (1815-1866) – scrittrice italiana.
Virginio Muzio (1864-1904) – architetto italiano.